Sibylline et le violon de Zagabor est le  de la série de bande dessinée Sibylline de Raymond Macherot. L'ouvrage est publié en 1984.

Synopsis 
Cet album reprend les histoires Le Violon de Zagabor et Le Concerto pour Croque-Monsieur.

Personnages principaux 
 Sibylline
 Taboum
 Zabagor
 Croque-Monsieur

Lien externe 
 Sibylline et le Violon de Zagabor dans la bédéthèque.

Album de Sibylline
Album de bande dessinée sorti en 1984
Album Dupuis